Bockshorn kan syfta på:

 Bockshorn (film) – en östtysk film från 1973
 "Jemanden ins Bockshorn jagen" – vilseleda någon eller skrämma någon, se Lista över tyska ordspråk och talesätt

Personer
 Samuel Bockshorn (1628–1665), en tysk tonsättare